Istúriz puede referirse a:

Francisco Javier de Istúriz, político español del .
Aristóbulo Istúriz, político venezolano de finales del  y comienzos del .